Morirò d'amore, singolo di Jovanotti del 2002
 Morirò d'amore, album di Giuni Russo del 2003
 Morirò d'amore, singolo di Giuni Russo del 2003